Veterinària: Agrupació de Defensa Sanitària (ADS)
 Astrofísica: Sistema de Dades Astrofísiques (Astrophysics Data System en anglès o ADS)
 Física teórica: Espai anti-de Sitter (AdS) , una varietat lorentziana màximament simètrica amb curvatura escalar constant negativa

Referències